Karlowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Karlowski (* 1962), deutsche Politikerin
 Jewgeni Konstantinowitsch Karlowski (* 1994), russischer Tennisspieler